Amaury II peut désigner :
 Amaury II de Lusignan (1145-1205), roi de Chypre puis (par mariage avec Isabelle de Jérusalem) roi latin de Jérusalem ;
 Amaury II de Chypre (1272-1310), seigneur de Tyr puis gouverneur et régent de Chypre.